«Arias» puede referirse a:

Arte 
 Plural de aria

Antroponimia

Nombre 
 Arias, nombre:
 Arias Gonzalo (aprox.1020-1???), aristócrata y militar zamorano (España).
 Arias Cromaz (m. 1098), religioso español, obispo de Oviedo.
 Arias de Cabrera (-1320), noble castellano de la Casa de Cabrera de Córdoba.

Apellido 
 Arias, apellido:
Andrés Felipe Arias, .
 Antonio Arias, .
Arnulfo Arias Madrid.
Carlos Arias, .
Fernando Arias, .
Francisco Arias, .
Joaquín Arias, .
José Arias, .
Juan Arias, .
Harmodio Arias Madrid.
Óscar Arias, .
Ricardo Arias, .
Tomás Arias, .

Empresas 
 Almacenes Arias, empresa de Sevilla, España - f. años 1930.
 Almacenes Arias, empresa de Madrid, España - f. 1949 / d. 1997.

Entomología 
 Arias, género de lepidópteros de la familia Saturniidae.

Toponimia 
 Arias, localidad de Córdoba, Argentina.
 Arias, parroquia de Mérida, Venezuela.